Godefroy Vujicic, (1975 -), un violoncelliste français.
 Nick Vujicic, (1982 -), un prédicateur australien.